Lunitik Muzik — другий студійний альбом американського реп-гурту Luniz, виданий 11 листопада 1997 р. лейблами Noo Trybe Records та C-Note Records. Реліз розійшовся накладом у приблизно 500 тис. копій. Виконавчі продюсери: Кріс Гікс, Ерік Л. Брукс. Дизайн: Т.Т. Джамал. Фотограф: Філіппе Макклелланд. Артдиректор: Мішель Сміт. Вокал на «Intro»: DJ Thump, Mengesha, на «Game»: Т.К. Кіркленд, на «Is It Kool?»: MoKenStef, на «Y Do Thugz Die»: Вел Янґ.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Luniz